Ridgley ist der Familienname folgender Personen:
 Tommy Ridgley (1925–1999), US-amerikanischer R&B-Sänger und Bandleader
 William Ridgley (1882–1961), US-amerikanischer Jazz-Posaunist

Ridgley ist der Name folgender Orte:
 Ridgley (Missouri) im Bundesstaat Missouri der USA
 Ridgley (Tasmanien) auf Tasmanien in Australien